Ekstraklasa 2011-12 var den 78. udgave af det polske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 29 juli, 2011 og blev afsluttet den 6 maj, 2012.

Śląsk Wrocław vandt deres andet polske mesterskab.

Tabel

Statistik

Målscorer 
22 mål
  Artjoms Rudņevs (Lech Poznań)

15 mål
  Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok)

12 mål
  Arkadiusz Piech (Ruch Chorzów)

11 mål
  Dudu Biton (Wisła Kraków)
  Edgar Çani (Polonia Warszawa)
  Danijel Ljuboja (Legia Warszawa)

9 mål
  Prejuce Nakoulma (Górnik Zabrze)

8 mål
  Maciej Jankowski (Ruch Chorzów)
  Szymon Pawłowski (Zagłębie Lubin)

7 mål
  Tsvetan Genkov (Wisła Kraków)

Assister 
12 assister
  Sebastian Mila (Śląsk Wrocław)

9 assister
  Kamil Kosowski (GKS Bełchatów)
  Mariusz Magiera (Górnik Zabrze)

7 assister
  Tomasz Kupisz (Jagiellonia Białystok)
  Sylwester Patejuk (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

6 assister
  Semir Štilić (Lech Poznań)
  Maciej Rybus (Legia Warszawa)
  Marek Zieńczuk (Ruch Chorzów)

5 assister
  Dawid Plizga (Jagiellonia Białystok)
  Mateusz Możdżeń (Lech Poznań)
  Gábor Straka (Ruch Chorzów)

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Polen